Kingman (Arizona); een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Kingman (Indiana); een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Kingman (Kansas); een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Kingman (rif); een rif in de Grote Oceaan